Spojení písmen U a Z může mít různé významy:

UZ 
 UZ – kód ISO 3166-2 pro Uzbekistán
 Ukrzaliznycja – železniční společnost

uz 
 uzbečtina – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.uz 
 .uz – internetová doména nejvyššího řádu pro Uzbekistán